Maksim Valérievich Batyrev (, 1979. december 25- én született Balabanava, Kaluga Oblast, RSFSR, Szovjetunió) orosz menedzser, üzletember és író . Az „Év üzleti igazgatója” és „Az év menedzsere” díj nyertese. 

A "Batyrev Consulting Group" alapítója. Ő a "45 tetoválás egy menedzser", "45 tetoválás eladott", "45 tetoválás egy személy" című bestsellerek szerzője, amelyek a legkelendőbb üzleti könyvek lettek Oroszországban.

Életrajz

korai évek 
Maksim 1979. december 25- én született Balabanovóban, egy tanár és egy katona családjában. Az iskola után Maksim belépett a Nemzetgazdasági és Közszolgálati Akadémia Üzleti és Üzleti Adminisztráció Intézetébe (IBDA) az Orosz Föderáció elnöke alatt.

2016-ban Alexander Churanov-val közösen úgy döntöttek, hogy megalapítják a "Combat Tours" LLC társaságot, azzal a céllal, hogy az üzletembereket új minőségi szintre emeljék az utazások (a szerzői utazások szakértőkkel), valamint a más országok cégeivel, cégekkel való ismerkedés révén és lélekben és státuszban közel álló emberek tapasztalatai.

Hivatkozások 

1979-ben született személyek
Orosz írók
Élő személyek